Eagle Hotel ist der Name folgender im NRHP gelisteten Objekte:

 Eagle Hotel (Illinois), NRHP-Nr. 94000021
 Eagle Hotel (New Hampshire), NRHP-Nr. 78000216
 Eagle Hotel (Pennsylvania), NRHP-Nr. 77001167